Stari Grad bzw. Starigrad (alte Stadt) ist der Name folgender Orte:

 Stari Grad (Hvar), Stadt auf der Insel Hvar, Kroatien
 Stari Grad Žumberački, Ort in der Gespanschaft Zagreb, Kroatien
 Stari Grad (Belgrad), Stadtteil von Belgrad, Serbien
 Stari Grad (Čaška), Dorf im zentralen Teil Nordmazedoniens
 Sarajevo-Stari Grad, Gemeinde von Sarajevo, Bosnien und Herzegowina
 Starigrad (Senj), Ort bei Senj, Kroatien
 Starigrad (Koprivnica), Ort bei Koprivnica, Kroatien
 Starigrad-Paklenica, Stadt in der Gespanschaft Zadar, Kroatien

Siehe auch:
 Liste von Burgen und Schlössern in Kroatien zu Burgen und Schlössern mit dem Namen Stari Grad